Кордовский сельсовет - сельское поселение в Курагинском районе Красноярского края.

Административный центр - село Кордово.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 7 населённых пунктов:

Местное самоуправление 
 Кордовский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.09.2015. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов:  10

 Глава муниципального образования
 Кондратьев Вадим Леонидович. Дата избрания: 14.09.2015. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Курагинского района
Сельские поселения Красноярского края